La saison 1944-1945 de la Ligue d'Alger de Football Association, débuta le  et se conclut le . Il s'agit de la  des championnats.

À la fin de la saison 1944 - 1945, précisément le lundi  dans l'Echo d'Alger, numéro ,  année, page 3, est publié le résultat suivant : " Les Saint-Eugénois (autrement dit l'AS Saint-Eugène) battu par le FCB (FC Blida); l'ASSE et le Mouloudia (MC Alger) devront jouer un match de barrage pour le titre". Le classement après la dernière journée était le suivant : - 1) ASSE et MCA, 46 pts; - 3) OHD, 41 pts; - 4) RSA et USB, 39 pts; - 6) FCB et RUA, 36 pts; - 8) GSA, 33 pts; - 9) ASB, 22 pts; - 10) USOM, 20 pts; Dans les numéros suivants on annonce que la tenue de ce barrage aura lieu le  au Stade Municipal d'Alger, décidé par la Ligue d'Alger. Finalement le match n'aura pas lieu et le champion ne sera pas désigné. Donc pour ce résultat ni l'AS Saint-Eugène ni le MC Alger ne remporte ce titre car il n'a pas été attribué comme le stipulait les règlements généraux de la Ligue d'Alger. Aucun titre n'est partagé à cette époque, il y a toujours eu barrage ou matchs de classements.

Calendriers de la saison en Ligue d'Alger

Calendrier général de la saison 
 Calendrier général de la Ligue d'Alger de Football Association pour la saison 1944-1945

</center>

Calendrier de la Division Honneur 
 Clubs de la Division Honneur:
La Division Honneur représente le plus haut niveau de la Ligue d'Alger de Football Association, l'équivalent de l'élite pour cette ligue. Elle est constituée de douze clubs qui s'affrontent à la fois pour le titre de "Champion de la Division Honneur" et celui de "Champion d'Alger", puisqu'il s'agit du plus haut degré.

Les clubs qui la constituent sont :

L'ASB: Association Sportive Boufarik.
L'ASSE: Association sportive saint-eugénoise.
Le FCB: Football Club Blidéen.
Le GSA: Gallia Sports d'Alger.
Le MCA: Mouloudia Club Alger.
Le RSA: Red Star Algérois.
Le USB: Union Sportive Blida.
Le USOM: Union Sportive Ouest Mitidja.
Le RUA: Racing Universitaire d'Alger.
L'OHD: Olympique Hussein Dey.
 Calendrier de la Ligue d'Alger pour la Division Honneur

Calendriers de la Première Division

Résultats finaux

Palmarès de la Division Honneur 
Cette saison l'AS Saint-Eugène et le MC Alger terminèrent premiers ex aequo (l'ASSE la devançant tout de même au goal average), afin de les départager selon le règlement des compétitions, la Ligue d'Alger décida de l'organisation d'un match d'appui pour en désigner le champion. Malheureusement comme les festivités de la fin de la Seconde Guerre mondiale coïncidaient avec la fin de la saison, la rencontre ne put avoir lieu et donc le titre non attribué.

Classement des Buteurs
18 buts: Burnett (OHD)
12 buts: Nasri (MCA)
11 buts: Sauveur Rodriguez (FCB) et Martinez (USB)
9 buts: Gonzalvès (OHD) et Benet (ASSE)
8 buts: Sas (ASSE)
7 buts: Allès (RSA), Saïd Hadad (MCA), Belhadj (ASSE), Lucien (ASSE)

Match barrage pour le titre de Champion
La Ligue a programmé un match finale au Stade Municipal le 3 juin 1945 entre AS Saint-Eugène et MC Alger pour désigner un seul champion.

Le match n'a pas pu se dérouler et a été annulé a cause des massacres du 8 mai 1945, les autorités coloniales ont eu peur de la colère des Mouloudéens qui ont manifesté le 1er mai 1945 et ont été tabassés.

Palmarès de la Première Division

Groupe A

Groupe B

Match barrage pour le titre de Champion de  Division 
Pour la finale entre les vainqueurs du groupe A et celui du groupe B, l'USM Blida en battant l'USM Alger par 2 à 0, est champion de la saison 1944-1945.

Compétitions de Jeunes

Championnats Cadets

Groupe A

Groupe B

Match barrage pour le titre de Champion
La confrontation du vainqueur du groupe A avec celui du groupe B a vu pour la finale le RU Alger subir une défaite par 1 à 0 face à l'USM Alger, ce dernier enlève donc le Critérium des Cadets 1944-1945.

Concours 

 Concours Jeune Footballeur
 Concours Plus Jeune Footballeur

Performances en compétitions africaines

Les clubs en Championnat d'Afrique du Nord

Les clubs en Coupe d'Afrique du Nord

Bilan de la saison

Articles connexes 
 Coupe Forconi de football 1944-1945
 Championnat d'Afrique du Nord de football 1944-1945
 Coupe d'Afrique du Nord de football 1944-1945
 Ligue d'Alger de Football Association

Notes et références 
Références

Notes

Sources

Liens externes 
 Ligue d'Alger sur RSSSF

Ligue d'Alger de Football Association
Algérie
Algérie